Poulard :

Personnalités 
 Annette Poulard (1851-1931), cuisinière française populaire au Mont-Saint-Michel ;
 Guire Poulard (1942-2018), évêque catholique haïtien ;
 Yoann Poulard (1976-), footballeur français ;

Divers
 Isidore Poulard, personnage du film d'animation Chicken Run (vf Claude Piéplu)
 Blé poulard, une sous-espèce du blé (Triticum turgidum) très cultivée du XVIe au XIXe siècles
 Groupe Mère Poulard, groupe industriel et hôtelier français
 Omelette de la mère Poulard, spécialité culinaire normande du Mont-Saint-Michel

Voir aussi
 Poularde, jeune poule domestique castrée et mise à l'engrais.

Homonymie de patronyme